Conception Island kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Conception Island (ö i Bahamas), Rum Cay,

Seychellerna 

 Conception Island (ö i Seychellerna), 

Robotskapade Seychellernaförgreningar